Álvaro García puede referirse a:

 Álvaro García (actor), actor colombiano
 Álvaro García Álamos (1928-2002), economista y político chileno, padre del ministro de Estado del mismo nombre.
 Álvaro Alfonso García Romero (1951-), político colombiano.
 Álvaro Desiderio García Hurtado (1954-), economista y político chileno, ministro durante 1994-98, 2000-02.
 Álvaro García Rodríguez (1961-), contador y político uruguayo, ministro de economía durante 2008-2010.
 Álvaro García Linera (1962-), político boliviano.
 Álvaro García (1965-), poeta español.
 Álvaro García Ortiz (1967-), fiscal español.
 Álvaro García del Otero (1972-), periodista y locutor español afincado en Chile.
 Álvaro Marcelo García Zaroba (1984-), futbolista uruguayo.
 Álvaro García Cantó (1986-), futbolista español.
 Álvaro García García (1988-), futbolista español.
 Jesús Álvaro García (1990-), futbolista español.
 Álvaro García Rivera''' (1992-), futbolista español.